Анатолий Ива́нович Федин (род. 6 октября 1940, Москва) — советский и российский невролог. Заслуженный врач Российской Федерации (1997), лауреат премии в области науки и техники правительства Российской Федерации (2003), доктор медицинских наук (1983), профессор (1988). С 1987 года заведует кафедрой неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н. И. Пирогова, выпускником которого является.

Биография 
Окончил Московское медицинское училище № 1 (1959), работал выездным фельдшером станции скорой медицинской помощи г Москвы. Окончил вечерний лечебный факультет 2-го Московского государственного медицинского института имени Н. И. Пирогова — ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (1968) и там же клиническую ординатуру (1969) и аспирантуру (1971) кафедры неврологии лечебного факультета. С 1971 года преподаёт в альма-матер, защитил кандидатскую диссертацию (1973), а в 1983 году — докторскую.

С 1987 года заведует кафедрой неврологии факультета дополнительного профессионального образования альма-матер.

С 2000 по 2005 годы главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Московской Патриархии Русской православной церкви.

С 2014 года главный редактор общероссийской газеты «Новости неврологии» и Интернет-портала «Невроньюс». Входит в редакционную коллегию медицинских журналов «Анналы неврологии», «Лечение нервных болезней», «Consilium medicum», Первого медицинского канала. Является членом президиума Всероссийского общества неврологов, членом пленума Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, иностранным членом Американской академии неврологии (1996).

В центре научных интересов А. И. Федина — острые и хронические формы цереброваскулярной болезни, амбулаторная неврология, эпилепсия. Под его началом защищено 7 докторских и 49 кандидатских диссертаций.

Автор 405 научных работ, 11 монографий, учебников и руководств по неврологии.

Награды, премии, почётные звания 
 Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2004), «Знак Почёта», двумя орденами Святого Даниила Русской православной церкви, медалями, Премией Правительства РФ «За создание и внедрение в медицинскую практику антиоксидантных препаратов для лечения и профилактики цереброваскулярных болезней» (ЛП Мексидол).

Примечания

Источники 
 Указ Президента Российской Федерации от 12 марта 1997 N 218 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
 Указ Президента Российской Федерации от 26 января 2004 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
 Постановление Правительства РФ от 18.02.2003 № 112 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2002 года в области науки и техники»

Ссылки 
 Портал «Невроньюс» http://neuronews.ru/ 

Заслуженные врачи России
Неврологи России